Josip Palada (tenisač), hrvatski tenisač
Josip Palada (pjesnik), hrvatski pjesnik